Елена Фёдоровна Писарева (Рагозина) () — русский философ, переводчик, писатель. Председатель Калужского теософского общества, вице-президент теософского общества России.

Биография 
Родилась Елена Писарева (девичья фамилия — Рагозина) в 1853 году в Петербургской губернии, в русской семье. Училась в Гейдельбергском университете, владела несколькими языками. Вернулась в Россию, затем вышла замуж за Николая Васильевича Писарева — дворянин, землевладелец (помещик). Жила на заводе Роше Шлиссельбургского уезда Петербургской губернии, где работал супруг Н. В. Писарев. В 1879 году уехала в Калужскую губернию, жила в имении мужа в селе Подборки, недалеко от Оптиной пустыни, в 1909 году Писаревы переехали в Калугу, временно снимали квартиру, а затем жили в своём доме.

В 1880-е годы Елена Фёдоровна познакомилась с теософией, 1905 — член Берлинского отделения Теософского Общества, 1908 — руководила калужским филиалом немецкого Антропософского общества, была знакома с теософами мира. Русские теософы выезжали за границу на лекции, организатором поездок была Е. Ф. Писарева.

Елена Фёдоровна Писарева проводила с 1906 года в Калуге собрания теософов, является председатель Калужского теософского общества, которое было образовано 21 апреля 1909 года, была вице-президентом теософского общества России.

Николай Васильевич Писарев, супруг Елены Фёдоровны, был организатором первого в России теософского издательства «Лотос» в Калуге, книги печатал во флигеле дома. В Калуге были опубликованы ряд статей Писаревой Елены Фёдоровны, а также книги: «Закон причин и следствий» (1911), «Человек, его видимый и невидимый состав» (1912), «Сила мысли и мыслеобразы» (1912), «Перевоплощение» (1913). Перевела на русский «Свет на пути» (1905), «Голос Безмолвия» (1912), была участником международных теософских конгрессах.

В 1922 году уезжает вместе с дочерью Н. Н. Бокка в Италию. Жила в городе Удине, участвовала в работе русского зарубежного теософского общества, работала в редакции теософского журнала «Вестник», в 1924 году организовала общество «Союз служения России».

Умерла Е. Ф. Писарева 4 августа 1944 года в городе Женеве.

Труды 
Сочинения

 Перевоплощение. Калуга, 1913.

 Человек, его видимый и невидимый состав. Калуга, 1912.

 Закон причин и следствий. Калуга, 1911.

 Сила мысли и мыслеобразы. Калуга, 1912; Минск, 1991.

Переводы и предисловия

 Свет на пути. 1-4 изд. Москва, 1905, 1912.

 Брахман Чаттарджи. Сокровенная религиозная философия Индии. Калуга, 1906.

 Э. Баркер. Письма живого усопшего. Барнаул, 1991.

 А. Безант. Теософия и новая психология. Петроград, 1915.

 Е. Блаватская. Голос Безмолвия. Калуга, 1912.

См. также 
 Теософское общество

Примечания

Ссылки 
 Библиография на РГБ 
 О скрытом смысле жизни. Писарева Е. Ф. 
 Рериховская энциклопедия. Писарева Елена Фёдоровна 

Родившиеся в Петербургской губернии
Философы Российской империи
Философы СССР
Писатели Российской империи
Писатели СССР
Теософы
Писатели в общественном достоянии